Gorzkie gody – powieść Pascala Brucknera
 Gorzkie gody – film z 1992 w reżyserii Romana Polańskiego, ekranizacja powieści